ICTV (телеканал) — украинский общенациональный телевизионный канал.
 ICTV (вирусология) — Международный комитет по таксономии вирусов